Olivieri ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Olivieri (1910–2001), italienischer Fußballtorwart
 Alessandro Olivieri (1872–1950), italienischer Klassischer Philologe
 Aquiles Olivieri († 2010), argentinischer Fußballspieler
 Chiara Olivieri (* 1979), italienische Curlerin
 Claudio Olivieri (1934–2019), italienischer Maler
 Dawn Olivieri (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Dino Olivieri (1905–1963), italienischer Musiker, Komponist und Orchesterleiter
 Fabio Olivieri (1658–1738), italienischer Kardinal
 Genaro Alberto Olivieri (* 1998), argentinischer Tennisspieler
 Linda Olivieri (* 1998), italienische Hürdenläuferin
 Luca Olivieri (* 1962), italienischer Gitarrist und Sänger
 Marco Olivieri (* 1999), italienischer Fußballspieler 
 Maurizio Benedetto Olivieri (1769–1845), italienischer Dominikaner und Professor für Theologie
 Nicolo Giovanni Battista Olivieri (1792–1864), italienischer Priester und Missionar
 Orazio Olivieri († 1744), italienischer Pater, Missionar und Tibetologe
 Renato Olivieri (1925–2013), italienischer Journalist und Krimiautor
 Vanna Olivieri (1924–2010), französische Sängerin

en:Olivieri